American Made steht für:

 American Made, anderer Name für Hulk Rules, Musikalbum von Hulk Hogan (1994)
 American Made, Originaltitel des US-amerikanischen Films Barry Seal: Only in America von Doug Liman (2017)